Puede referirse a:

 El cartel: los intocables, disco de Daddy Yankee.
 El cartel (serie de televisión), serie de televisión producida por Caracol Televisión inspirada en el libro El Cartel de los Sapos de Andrés López López.